

Азіно — селище, Вітебська область

Азіно — село, Зав'яловський район, Удмуртія
 Азіно — мікрорайон міста Казань, Татарстан